Zur ausführlichen Herkunft des Begriffes Hospiz siehe Hospitium. 

Hospiz steht außerdem für:
 eine Einrichtung für Mittellose und Kranke im Mittelalter, siehe Hospital
 eine stationäre Einrichtung für Schwerkranke und Sterbende, siehe Hospiz
 eine bürgerliche Initiative für Sterbebegleitung, siehe Hospizbewegung
 ein kleines Kloster mit wenigen Ordensleuten zur Aufnahme durchreisender Mönche
 eine Pilgerherberge an Pilgerwegen und an Wallfahrtsorten 
 zu Beginn der Industriellen Revolution bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ein Schlafhaus für fern der Heimat arbeitende Arbeiter
 während des 19. Jahrhunderts eine von Adolf Kolping angeregte Unterkunft für Wandergesellen, siehe Gesellenhospiz
 ein Gasthaus oder eine Unterkunft für in Not geratene Bergwanderer, siehe Schutzhütte
 ein Seehospiz als Kombination aus Herberge und Genesungsstätte an der Küste, wie beispielsweise das Inselhospiz Langeoog  
 studentenhistorisch ein Trinkgelage mit Rundgesang, siehe Hospiz (Brauch)

Siehe auch: